Парес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Парес, Габриэль (1862—1934) — французский дирижёр и композитор.
 Парес, Филипп (1901—1979) — французский композитор.